Akademgorodok (russisch Академгородок = Akademikerstädtchen) steht für:

 Akademgorodok, Stadtteil von Nowosibirsk, Föderationskreis (FK) Sibirien, Russland 
 Akademgorodok (Irkutsk), Stadtteil von Irkutsk, FK Sibirien, Russland
 Akademgorodok (Krasnojarsk), Stadtteil von Krasnojarsk, FK Sibirien, Russland
 Akademgorodok (Tomsk), Stadtteil von Tomsk, FK Sibirien, Russland
 Akademgorodok (Kiew) (auch Akademmistetschko), Stadtteil in Kiew, Ukraine
 Akademgorodok (Apatity), Stadtteil von Apatity, FK Nordwestrussland, Russland

 Akademgorodok (Metrostation), Metrostation in Kiew, Ukraine

Siehe auch:
 Naukograd